Біоенергетика — галузь електроенергетики.
 Біоенергетика — розділ біології, що вивчає механізми і закономірності перетворення енергії в процесах життєдіяльності організмів.
 Біоенергетика — процеси перетворення одного виду енергії в інший, що відбуваються в живому організмі.
 Біоенергетика (альтернативна медицина)

Посилання 
 Біоенергетика // Українська Релігієзнавча Енциклопедія